

Російське прізвище 
Бардін () — російське прізвище, утворене від слова барда, яке за Словником Даля, означало «рештки від перегону горілки з браги, що йшли на корм худобі». Жіноча форма — Бардіна.
 Бардін Гаррі Якович (* 1941) — радянський і російський режисер-мультиплікатор.
 Бардін Іван Павлович (1883—1960) — радянський металург.
 Бардін Микола Володимирович (1976) — російський хокеїст.
 Бардін Павло Гаррійович (* 1975) — російський режисер, син Гаррі Бардіна.

Англійське прізвище 
Бардін () — англійське прізвище
 Бардін Джон (1908—1991) — американський фізик.